ciò che è pertinente alla Slovenia
 appartenente al gruppo etnico degli sloveni
 lingua slovena

Altri progetti